Пётр Францевич Литвицкий (род. 1 сентября 1947 года) — советский и ведущий российский патофизиолог, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 1 сентября 1947 года.

В 1965 году — с отличием окончил медицинское училище, в 1972 году — с отличием  1-й ММИ имени И. М. Сеченова.

С 1972 года — в 1-м ММИ, ММА имени И. М. Сеченова, Сеченовском Университете: от обучения в аспирантуре до профессора и члена академии наук Российской Федерации; от начальника отдела интернатуры, ординатуры, аспирантуры и докторантуры; декана факультета подготовки кадров высшей квалификации до проректора по учебной работе (с 2000 года), проректора (2011−2016), а затем — начальника Управления по международной деятельности Сеченовского Университета.

В 1975 году — защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Злокачественные опухоли и нефрогенная гипертензия (экспериментальное исследование)» (руководитель — А. Х. Коган);  в 1989 году — докторскую диссертацию, посвященную механизмам развития и принципам патогенетической терапии регионарной транзиторной коронарной недостаточности (коронарного синдрома).

В 1991 году —  избран, на альтернативной основе, заведующим кафедрой патофизиологии ММА имени И. М. Сеченова. .

В 2002 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Профессор Литвицкий был в числе организаторов медико-технического отделения на базе 1-го ММИ (совместно с МВТУ имени Н.Э. Баумана), готовившего специалистов по биомедицинской технике, один из авторов концепции системы высшего медико-технического образования в России.

Получены гранты фондов Раппопорта (Швейцария), Сороса (США), Ученого совета ММА им. И.М. Сеченова

Научная деятельность 

Специалист в области экспериментальной и клинической патофизиологии.

Ведет  исследования и сформировал научные представления о:  =  реперфузионном кардиальном синдроме и о коронарной недостаточности как о совокупности двух синдромов ― ишемического и реперфузионного, а не одного ишемического, как считалось ранее;  = ключевых механизмах повреждения и адаптации сердца при его ишемии и постишемической реперфузии; = принципах и методах лечения и профилактики транзиторной коронарной недостаточности; = феноменах и механизмах потенцирования канцерогенеза при артериальной гипертензии и торможения ее развития в условиях роста злокачественного новообразования; =  закономерностях избыточной генерации и ключевой роли  активных форм кислорода при атерогенезе у человека, а также о методах его фармакологической коррекции; = роли цитокинов в перепрограммировании мононуклеарных клеток на авторской экспериментальной модели системного артрита (патент); = лиганд-рецепрорных  взаимодействиях апоптоз-индуцирующих молекул у пациентов с ишемическим инсультом; = механизмах развития брадикардии при воздействии на головной мозг лазерного излучения с определенной длиной волны. 

Автор более 500 публикаций, семи изданий учебно-методического комплекса «Патофизиология» для системы медицинского образования.

Награды 
 Орден Дружбы (2008)
 Медаль ордена «За заслуги  перед  Отечеством» II степени (1998)
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Знак «Отличник здравоохранения»
 Диплом Президиума АМН СССР имени М. П. Кончаловского за лучшую научную работу 1987 г.
 Диплом Президиума РАМН имени А. А. Богомольца за лучшую научную работу 2010 г.
 медали ВДНХ СССР «За успехи в науке»

Примечания

Ссылки 
 .
 Вестник РАМН - 2017 - Т. 72, № 5.- С.303-304. Литвицкий Пётр Францевич.

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Патофизиологи СССР
Патофизиологи России